Verstappen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Verstappen (* 1960), deutscher Autor, Illustrator, Cartoonist, Schauspieler und Cartoonforscher
 Annemarie Verstappen (* 1965), niederländische Schwimmerin
 Eric Verstappen (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Jos Verstappen (* 1972), niederländischer Automobilrennfahrer
 Martin Verstappen (1773–1853), belgischer Landschaftsmaler und Lithograph
 Max Verstappen (* 1997), niederländischer Automobilrennfahrer
 Wim Verstappen (1937–2004), niederländischer Filmregisseur